E néven ismert települések
 Niederdorf település Bajorországban
 Niederdorf (Szászország): község Németországban, Szászország Erzgebirge járásában
 Niederdorf (Dél-Tirol): olasz neve Villabassa, község Olaszországban, Dél-Tirolban (Bolzano autonóm megyében)
 Niederdorf (Svájc): község Svájcban, Basel-Landschaft kantonban

Település-részek, kerületek, frakciók
 Niederdorf (Dornbirn), Vorarlberg, Ausztria
 Niederdorf (Sankt Veit an der Glan), Karintia, Ausztria
 Niederdorf (Zürich), Svájc